Сен-Сирк — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сен-Сирк — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна